Eu Show Nico foi um programa de humor humor da RTP que teve como protagonista e autoria de Nicolau Breyner. 

O "Eu Show Nico" foi exibido em 1980/1981.  Algumas das personagens mais conhecidas foram a "Tia Eva" e o chinesinho limpopó (Badaró, "como ispilico"). Nasceu aqui a novela Moita Carrasco que veio dar origem à novela "Vila Faia".

Em 1988 houve uma nova série produzida pela Edipim mas sem o mesmo impacto.

Sinopse 

Era um programa de humor e canções, interpretado por Nicolau Breyner. A primeira série tinha convidados musicais o que já não aconteceu em 1988.

Foi lançado um LP dedicado ao programa.

Atores
Nicolau Breyner
José Jorge Duarte
Mafalda Drummond
Lourdes Lima
Adelaide João
Luís Mascarenhas
Ivone Silva
Manuela Maria
Eunice Muñoz
Fernanda Borsatti
Isabel Mota

Séries da RTP
Séries de televisão de comédia de Portugal
Séries de televisão de comédia da década de 1980
Programas de humor de Portugal
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1988
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1988
Programas de televisão em língua portuguesa